Виктор Владимирович Харчистов () — советский лётчик-истребитель и лётчик-испытатель. В годы Великой Отечественной войны — лётчик-ас, сбивший в воздушных боях лично 10 самолётов противника. Герой Советского Союза (27.06.1945). Гвардии майор.

Биография 
Родился 11 декабря 1918 года в деревне Юрьева (ныне на территории  Иркутской области, но сам населённый пункт прекратил существование) в рабочей семье. Русский. С 1925 года семья жила в городе Киренск Иркутской губернии, а в 11 лет (в 1929 году) вместе с семьей переехал в Новосибирск, где продолжил учёбу в школе. Окончил школу-семилетку в 1935 году, затем учился в школе ФЗУ (окончил в 1935 году). В 1935—1936 годах работал токарем в депо железнодорожной станции Новосибирск-Главный и на авиационном заводе № 153 в Новосибирске. Учился в Новосибирском аэроклубе. Затем окончил в 1938 году Ульяновскую Объединённую школу пилотов и авиатехников ОСОАВИАХИМа, по окончании которой ему было присвоено воинское звание младший лейтенант запаса и он был назначен лётчиком-инструктором Новосибирского аэроклуба. Работал в этой должности 3 года.

В Рабоче-крестьянскую Красную армию призван 15 ноября 1941 года. Имея достаточно серьёзный уровень подготовки, был сразу аттестован на должность военного лётчика с присвоением воинского звания лейтенант.

На фронт прибыл и к боевым действиям приступил 8 января 1942 года. Начал свой боевой путь на должности лётчика эскадрильи связи 162-го смешанного авиационного полка, базирующегося в посёлке Нарышкино Орловской области. Летал на самолёте У-2. После вывода полка на переформирование и переучивание продолжал боевую работу на самолёте У-2 в 681-м ночном бомбардировочном авиационном полку, входившем в ВВС 10-й армии Западного фронта и 359-й отдельной авиационной эскадрильи связи. Принимал участие в битве за Москву и в боях на Ржевско-Сычёвском направлении весной-летом 1942 года. 

В должности командира звена 681-го ночного бомбардировочного полка 18 марта 1942 года за 49 успешных боевых вылетов ночью и 1 днём представлен к ордену Красного Знамени, но Военным советом Западного фронта 9 апреля 1942 года награждён медалью «За отвагу». Всего на самолётах У-2 совершил 118 боевых вылетов на обеспечение связи, ночные бомбовые удары и на разведку войск противника. Член ВКП(б) с 1942 года.

Добился перевода в истребительную авиацию. С апреля 1942 года продолжал службу в 621-м истребительном авиационном полку. С июля 1942 года командовал звеном в 3-м смешанном (тренировочном) авиационном полку 1-й воздушной армии.

Старший лейтенант Виктор Владимирович Харчистов с августа 1942 года служил в должности заместителя командира эскадрильи в 516-м истребительном авиационном полку 203-й истребительной авиационной дивизии 1-го штурмового авиационного корпуса. Воевал на Западном, Степном, 2-м Украинском и 1-м Украинском фронтах.

С октября 1943 года — командир эскадрильи 516-го истребительного авиационного полка 203-й истребительной авиационной дивизии 1-го штурмового авиационного корпуса. , с 5 февраля 1944 года — 153-го гвардейского истребительного авиационного полка 12-й гвардейской Знаменской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии. Участвовал в Белгородско-Харьковской, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской, Карпатско-Дуклинской, Висло-Одерской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.

В полку и в дивизии гвардии капитан Виктор Харчистов считался одним из лучших ведущих групп истребителей по сопровождению штурмовиков Ил-2, со своими ведомыми был надёжным щитом, охраняющим штурмовиков от истребителей противника. Не было случая, чтобы штурмовики, прикрываемые группой гвардии капитана Харчистова, имели потери от вражеской авиации.

К маю 1945 года командир эскадрильи 153-го гвардейского истребительного авиационного полка 12-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии (1-й Украинский фронт) гвардии капитан В. В. Харчистов совершил 368 боевых вылетов (из них 118 — на самолёте У-2 на бомбометание и на связь, 249 — на сопровождение и прикрытие штурмовиков на истребителе Як-1). Провёл 50 воздушных боёв, сбил лично 10 самолётов противника. Произвёл 42 штурмовки живой силы и техники противника.

«За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, проявленные при этом отвагу и геройство» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года командир эскадрильи гвардии капитану Харчистову Виктору Владимировичу присвоено звание Герой Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 4840).

После окончания войны служил в своём полку. В августе 1946 года майор В. В. Харчистов уволен в запас. 

Вернулся в Новосибирск, где с июня 1947 года работал летчиком-испытателем на авиационном заводе № 153 имени В. П. Чкалова. С 1951 года работал в Новосибирском аэроклубе заведующим учебной частью. Позднее работал инженером в Новосибирском филиале ЦАГИ, впоследствии переименованном в Государственный Союзный Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА). Избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся Новосибирска.

Похоронен на  Новосибирска.

Воздушные победы В. В. Харчистова 

Итого сбито 10 немецких самолётов, все эти победы одержаны лично. Воздушные победы приведены в соответствии с данными М. Ю. Быкова.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 4840, 27.06.1945);
 орден Ленина (27.06.1945);
 два ордена Красного Знамени (25.08.1943, 17.07.1944);
 орден Александра Невского (22.10.1944);
 орден Отечественной войны 1-й степени (17.09.1943);
 медаль «За отвагу» (09.04.1942);
 медаль «За боевые заслуги» (6.05.1946);
 другие медали.

Память 
 Мемориальная доска установлена в Новосибирске на доме № 53 по улице Крылова.

Источники 
 
 Звезды фронтовых дорог. — Иркутск: Символ, 2003. — С. 88.
 
 Кузнецов И.И. Золотые звезды иркутян. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1982. 
 Новосибирцы — Герои Отечества. — Новосибирск: ОАО «НКИ», 2010. — 768 с. — ISBN 978-5-7620-1391-8.

Примечания

Ссылки 
 
 «Новосибирская книга памяти».
 Страница аса на сайте «Красные соколы».
 Страница аса на сайте «Советские асы. 1936—1953».
 Мемориальные таблички Новосибирска.
 Автобиография В. В. Харчистова от 12 мая 1945 года. // ОБД «Память народа».
 Боевая характеристика на В. В. Харчистова от 12 мая 1945 года. // ОБД «Память народа».

Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики-испытатели СССР
Персоналии:СибНИА
Выпускники Ульяновской военной авиационной школы пилотов